Иоаннис Мелиссанидис (; род 27 марта, 1977, Мюнхен, ФРГ) — греческий гимнаст, олимпийский чемпион 1996 года и чемпион Европы 1994 года в вольных упражнениях; первый греческий гимнаст — обладатель медали чемпионата мира.

Биография 
Мелиссанидис родился в Мюнхене в греческой семье. Когда ему исполнилось 2 года, семья вернулась в Салоники, которые он считает своим родным городом. Начал заниматься гимнастикой и балетом в 9 лет. Его родители изначально не поддерживали эту идею, и по словам Мелиссанидиса, только двухдневный отказ еды смягчил родителей и они отвели его в гимнастический клуб в Сокольниках.

На первом чемпионате Европы среди юниоров в 1991 году, он занял скромное 18 место в многоборье, но завоевал бронзовую медаль в вольных упражнениях, опередив будущих чемпионов мира Ивана Иванкова и Йордана Йовчева. Два года спустя, в 1993 году, на юниорском чемпионате Европы выиграл вольные упражнения и занял третье место в опорном прыжке.

В 1994 году, Мелиссанидис стал соревноваться на взрослом уровне. Успешно начав, он стал чемпионом Европы 1994 года в вольных упражнениях, а на чемпионате мира, вместе с британцем Нилом Томасом разделил второе место. После чего стал первым греческим гимнастом с медалью чемпионата мира по спортивной гимнастике. Успешный 1994 год сменился чередой провальных выступлений в 1995 и 1996 годах.

Однако, на Олимпийских играх 1996 года в Атланте, Мелиссанидис неожиданно для большинства выиграл соревнования в вольных упражнениях, набрав 9,850 очков. Его золотая медаль стала первой для Греции в гимнастике с 1896 года. После Олимпиады, Мелиссанидис продолжил участвовать в соревнованиях, выиграв опорный прыжок на чемпионате Европы 1998 в Санкт-Петербурге, а также представил Грецию на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее в опорном прыжке и перекладине.

После завершения спортивной карьеры, стал активно принимать участие в общественных и спортивных мероприятиях. Он является сторонником «Гринпис» и в 2003 году публично поддерживал компанию фонда Мелина Меркури о возвращении мраморы Элгина в Грецию. Он был одним из факелоносцев на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

С 2008 года был студентом Американской академии драматического искусства в Лос-Анджелесе. В 2017 году телеканал ANT1 выбрал его в качестве судьи танцевального проекта «Ты думаешь, ты можешь станцевать?».

Ссылки 
 Профиль на сайте Международная федерация гимнастики 
 
 Интервью для www.tovima.gr 

Гимнасты Греции
Олимпийские чемпионы от Греции
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1996 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике